Hartel är ett efternamn som burits av bland andra:

 August Hartel (1844–1890), tysk arkitekt
 Lis Hartel (1921–2009), dansk ryttarinna
 Wilhelm von Hartel (1839–1907), österrikisk klassisk filolog och politiker